Termín občina může znamenat např.

 občina (sociologie) – termín pro obecně sdílené statky, angl. commons, známý z konceptu tzv. tragédie občiny
 občina (územní jednotka) – označení územních jednotek, zejména v balkánských zemích
 např. občina (Slovinsko) – správní jednotky ve Slovinsku